

Biografia 
Nato a San Giorgio Lucano, in Basilicata, compie gli studi liceali a Salerno. Dal 1950 inizia la sua attività letteraria dedicata prevalentemente alla produzione di liriche e novelle di stampo verista nel quale esalta la semplice realtà quotidiana. È stato responsabile dei servizi tributari contributivi e sociali, nonché sindacalista nel suo paese nativo.

Poetica 
Matura una tecnica personale formata dall'endecasillabo quasi libero nel quale vagano i primi due accenti mentre l'ultimo cade sempre sulla decima sillaba. Nelle sue opere distilla una poesia che trae spesso ispirazione da oggetti di uso comune e da situazioni vissute quotidianamente, con una naturalezza che si sublima in una classicità asciutta e austera. 
Si tratta di una sintesi poetica "aspra e inusuale" di "non facile approccio epidermico".

Alcune opere 
  Dalla Rerum novarum alla Mater et magistra: i documenti fondamentali della dottrina sociale della Chiesa, a cura di Cesare Crespi e Giuseppe Cardone; presentazione di Giovanni Battista Montini.  Milano, Massimo, 1962
Terreno nero, Bari, F.lli Laterza, Armonie, 1989
 Terreno nero (ed.ampliata), Bari, F.lli Laterza, 1990
 Canti veristi, Genova, Silver press, 1991
 Il volto di Tutto Specchiato, Catanzaro, Ursini editore, 1991
 Novelle ricreative, Genova, Golden press

Note

Bibliografia 
Terreno nero, Bari, F.lli Laterza, Armonie stampa 1988
 Poeti e novellieri contemporanei, Genova, Golden press, Edizione 2007